Kamenski  ist der Name folgender Personen:
 ein russisches Adelsgeschlecht, siehe Kamenski (Adelsgeschlecht)
 Alexei Wassiljewitsch Kamenski (1927–2014), russischer Künstler
 Fjodor Fjodorowitsch Kamenski (1836–1913), russisch-US-amerikanischer Bildhauer
 Grigori Kosmitsch Kamenski (1814–1893), russischer Unternehmer und Mäzen
 Iwan Grigorjewitsch Kamenski (1857–1919), russischer Unternehmer und Mäzen
 Michail Fedotowitsch Kamenski (1738–1809), russischer Feldmarschall
 Nikolai Andrejewitsch Kamenski (1931–2017), sowjetischer Skispringer
 Sergei Igorewitsch Kamenski (* 1987), russischer Sportschütze
 Walentin Alexandrowitsch Kamenski (1907–1975), russisch-sowjetischer Architekt und Stadtplaner
 Waleri Wiktorowitsch Kamenski (* 1966), russischer Eishockeyspieler
 

Kamenski heißen folgende geographische Objekte:

 Kamenski (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod, Russland
 Kamenski (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien, Russland
 Kamenski (Saratow, Krasnoarmeisk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow, Rajon Krasnoarmeisk, Russland
 Kamenski (Saratow, Tatischtschewo), Siedlung in der Oblast Saratow, Rajon Tatischtschewo, Russland
 Kamenski (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk, Russland
 Kamenski (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk, Russland
 Kamenski (Tula, Jefremow, Stepnoi), Siedlung in der Oblast Tula, Rajon Jefremow, Ländliche Siedlung Stepnoi, Russland
 Kamenski (Tula, Jefremow, Tschernjatino), Siedlung in der Oblast Tula, Rajon Jefremow, Ländliche Siedlung Tschernjatino, Russland
 Kamenski (Tula, Tschern), Siedlung in der Oblast Tula, Rajon Tschern, Russland
 Kamenski (Wolgograd, Ilowlja), Dorf in der Oblast Wolgograd, Rajon Ilowlja, Russland
 Kamenski (Wolgograd, Nechajewskaja), Dorf in der Oblast Wolgograd, Rajon Nechajewskaja, Russland

Siehe auch
 Kaminski